15. Sinfonie steht für:

 15. Sinfonie (Haydn)
 15. Sinfonie (Mjaskowski)
 15. Sinfonie (Mozart)
 15. Sinfonie (Schostakowitsch)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien